Eugster ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Eugster (* 1937), Schweizer Sänger
 Al Eugster (1909–1997), US-amerikanischer Animator, Schriftsteller und  Filmdirektor
 Anna Bachmann-Eugster (1889–1966), erste Berufsberaterin für Frauen in der Schweiz und Mitbegründerin der Zentralstelle für Frauenberufe
 Anna Theodora Eugster-Züst (1860–1938), Schweizer Pietistin und Armenpflegerin
 Arthur Eugster (1863–1922), Schweizer Politiker
 Basil Eugster (1914–1984), englischer Oberkommandierender des Heeres
 Charles Eugster (1919–2017), britisch-schweizerischer Ruderer
 Conrad Hans Eugster (1921–2012), Schweizer Chemiker, Bruder von Hans P. Eugster
 Ernst Eugster (* 1945), niederländischer Judoka
 Guido Eugster (1936–2021), Schweizer Sänger und Musikproduzent
 Hans Eugster (1929–1956), Schweizer Turner
 Hans P. Eugster (1925–1987), schweizerisch-US-amerikanischer Wissenschaftler, Bruder von Conrad Hans Eugster
 Howard Eugster (1861–1932), Schweizer Pfarrer, Gewerkschafter und Politiker

 Josef Eugster (* 1940), Schweizer Missionar in Taiwan, Reflexologe
 Meinrad Eugster (1848–1925), Schweizer Mönch
 Vic Eugster (1940–2022), Schweizer Sänger und Tonmeister
 Werner Eugster (1964–2022), Schweizer Geograph und Wissenschaftler 
 Willi Eugster (* 1948), Schweizer Pädagoge und Psychologe

Eugster steht weiter für:

 Eugster/Frismag, Schweizer Hersteller von Kaffeemaschinen
 Trio Eugster, Schweizer Gesangstrio